Carsten Kühl ist der Name folgender Personen:

* Carsten Kühl (* 1962), deutscher Politiker
 Carsten Kühl (Maler) (1887–1964), norddeutscher Maler, Bildhauer und Heimatforscher

Siehe auch:
 Carsten Kühlmorgen